Джанджáкомо Фельтринéлли (; 19 июня 1926, Милан — 14 марта 1972, Сеграте) — итальянский издатель и политик левого толка, руководитель городской партизанской организации Группа партизанского действия. Известность в СССР получил как первый издатель романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

Биография 
Родившийся в состоятельной миланской семье, несмотря на благородство своего происхождения, Джанджакомо с ранних лет начал общаться с домашней прислугой. Знакомство с их проблемами и чаяниями, так же как и гибель при невыясненных обстоятельствах отца, имевшего разногласия с режимом Муссолини, подтолкнули молодого человека к принятию левых ценностей.

Фельтринелли, оставшийся наследником немалого состояния отца, несмотря на это в 1944 году ушёл в антифашистские партизанские отряды гарибальдийцев (партизаны-коммунисты). В 1945 году он вступает в ИКП, а в 1948 году — начинает собирать обширную библиотеку по истории рабочего движения, которая в 1954 году будет реорганизована в издательство.

Всегда отличавшийся независимостью, Фельтринелли в 1958 году, несмотря на давление со стороны ИКП и КПСС, стал первым издателем романа «Доктор Живаго», что повлекло его исключение из партии. В 1960-х Фельтринелли много путешествует по миру, встречается с Фиделем Кастро и Эрнесто Че Геварой, с Хо Ши Мином, пишет заметки о вооружённой национально-освободительной и революционной борьбе в странах третьего мира. В 1967 году Джанджакомо предпринимает попытку спасти Че Гевару, но, прибывшего в Боливию и вышедшего на связь с Режи Дебре, его, как «красного шпиона», арестовывают с помощью информатора ЦРУ и со скандалом выдворяют из страны. Позднее ему будет передан знаменитый «Боливийский дневник» Гевары.

Подавленный гибелью друга и товарища, Фельтринелли, вернувшись в Италию, создаёт Группу партизанского действия. В отличие от официальной компартии, проявляющей близорукость, он видит реальную опасность правого государственного переворота в Италии. И, следуя примеру Красных бригад, начинает вооружённое сопротивление союзу между крупной буржуазией, с одной стороны, и неофашистскими и мафиозными группировками — с другой. Однако спецслужбам удаётся внедрить провокатора в ГПД, и 14 марта 1972 года недалеко от одной из мачт ЛЭП был обнаружен труп Джанджакомо Фельтринелли, по официальной версии «подорвавшегося на своей же взрывчатке».

Литература 
 Карло Фельтринелли, Senior Service. Жизнь Джанджакомо Фельтринелли. — ОГИ (Объединённое Гуманитарное Издательство), 2003. ISBN 5-94282-182-8

Политики Италии
Революционеры Италии
Коммунисты Италии
Нераскрытые обстоятельства смерти